Lintott ist der Familienname folgender Personen:

 Andrew Lintott (* 1936), britischer Historiker
 Jazz Lintott (* 1986), britischer Schauspieler und Filmproduzent